The Seer (ep), een ep van de Finse klassiek/metal-sopraan Tarja Turunen
The Seer (album), een album van Big Country
The Seer (lied), een lied geschreven door John Taylor als eerbetoon aan Joseph Smith.
The Seer (roman), de tweede roman in de Truesight-trilogie.
The Seer (2007), Italiaanse/Engelse film uit 2007 

Vertaling
De Ziener (Charmed), een personage uit de televisieserie Charmed.